Greppin steht für:
 Greppin, Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Südosten des Landes Sachsen-Anhalt

Greppin ist der Familienname folgender Personen:
Eduard Greppin (1856–1927), Schweizer Chemiker, Geologe und Paläontologe
 Jean-Baptiste Greppin (1819–1881), Schweizer Arzt, Geologe und Paläontologe
 Leopold Greppin (1854–1925), Schweizer Psychiater und Ornithologe